Красносільське (Чорноморський район), Кунан (до 1945 року — Кунан, крим. Qunan) — село Чорноморського району Автономної Республіки Крим.
 Кунан (річка), Кунан — річка в Україні, в Ємільчинському районі Житомирської області. Права притока Хотози (басейн Дніпра).